Der Begriff Rehoboam hat mehrere Bedeutungen:
 Schreibweise des Namens des ersten Königs des Reiches Juda, Rehabeam, in der King-James-Bibel und in anderen älteren englischen Bibelübersetzungen (anstelle der phonetisch korrekten, heute üblichen Transkription von ) 
 eine Weinflasche mit 4,5 Litern Inhalt, siehe Champagnerflasche